Родио́новы — старинный русский столбовой дворянский род, восходящий к XVI веку и записанный в I и VI часть родословной книги Симбирской губернии.

Опричниками Ивана Грозного числились Олег и Юрий Родионовы (1573).

Дмитрий Петрович Родионов (1831—1888) составил ценное руководство: «Основы сельского хозяйства» (СПб., 1879) и поместил ряд статей в «Русской Старине», «Историческом Вестнике» и др. изд.

Есть несколько родов Родионовых более позднего происхождения.

Известные представители 

 Родионов Борис - целовальник, воевода в Соликамске (1609).
Родионов Яков Семёнович - московский дворянин (1640).
 Родионов Иван Степанович - дьяк (1668-1677), воевода в Симбирске (1671-1675), в Казани (1677-1679).
 Родионов Андрей Клементьевич - московский дворянин (1676-1677).
 Родионов Дмитрий Андреевич - стольник (1689-1692).
 Родионов Иван Васильевич - московский дворянин (1692).
 Родионов Александр Иванович - дьяк (1713).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Герб Родионовых внесен в Часть 12 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник, № 36

Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера